Eckbo ist der Familienname folgender Personen:

 Eivind Eckbo (1927–2017), norwegischer Politiker
 Espen Eckbo (* 1973), norwegischer Schauspieler
 Garrett Eckbo (1910–2000), US-amerikanischer Landschaftsarchitekt